Březnice ist der Name folgender Orte und Flüsse in Tschechien:

 Březnice, Stadt im Okres Příbram
 Březnice u Bechyně (Bschesnitz), Gemeinde im Okres Tábor
 Březnice u Zlína (Bresnitz), Gemeinde im Okres Zlín
 Březnice (Fluss), linker Nebenfluss der March

Siehe auch:
 Wassermühle Brzeźnica
 Bresnitz